Ву́лиця Чума́цький шлях — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у селі Богданівка Броварського району.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у смт Гостомель Київської області.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Долинська Кіровоградської області.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Чумацький шлях — вулиця у смт Нова Водолага Харківської області.

 Вулиця Чумацький шлях — зникла вулиця Києва.

Див. також 
 Чумацький шлях

Вулиці